Kövecses (szk. Štrkovec), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Kövecses (szk. Štrkovec), ma Nagyszarva része.
Kövecses puszta (szk. Štrkovec), Sopornya része, Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás
Štrkovec, Simony része